Japan Women’s Sevens 2017 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Japan Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 22–23 kwietnia 2017 roku na Mikuni World Stadium w Kitakyūshū będąc czwartym turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Mikuni World Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie marca 2017 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Faworytkami turnieju były liderki cyklu. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Nowozelandki, Australijki i Kanadyjki, a trzeci triumf w sezonie zanotowały reprezentantki Nowej Zelandii po finałowym zwycięstwie nad Kanadą. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Portia Woodman, najwięcej punktów w turnieju zdobyła Ghislaine Landry, zaś przyłożeń Julia Greenshields i Naya Tapper, wyróżniała się także Sarah Goss.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
2017
2017 w Japonii